Игорь Богданов:
 Богданов, Игорь Алексеевич (1949–2010) — петербургский историк, писатель, переводчик.
 Богданов, Игорь Валентинович — советский и российский оператор, сценарист.
 Богданов, Игорь Владимирович (род. 1960) — первый секретарь горкома ВЛКСМ в Тольятти, президент «Тольяттинской академии управления».
 Примечания